

Cinema
Race – film d'animazione del 2007 diretto da Robert Brousseau
Un truffatore in famiglia (Race) – film del 2008 diretto da Abbas-Mustan
Race – film del 2001 diretto da Kukku Surendran
Race 2 – film del 2013 diretto da Abbas-Mustan, sequel del film del 2008
Race - Il colore della vittoria (Race) – film del 2016 diretto da Stephen Hopkins

Altro
RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) – tecnica di biologia molecolare
Race – album del 1988 degli Pseudo Echo
Race - The Official WTCC Game – videogioco del 2006

Pagine correlate
The Race